Раусдорф може бити:

 Раусдорф (Холштајн), општина у округу Штормарн, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн.
 Раусдорф (Тирингија), општина у округу Зале-Холцланд, у њемачкој покрајини Тирингија.